Zap (Dakota Północna) – miasto w Stanach Zjednocoznych 
 Zap (program telewizyjny) – polski program kulturalny
 ZAP – amerykański producent samochodów elektrycznych